Shalah Kosh kan syfta på följande platser:

Iran 

 Sholeh Kosh, ort, Ilam, 
 Qeshlāq-e Sholeh Kesh, stamområde, Ilam, 

Robotskapade Iranförgreningar